Eldridge – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Eldridge – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Eldridge – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma